Juana de Lara y de Haro, o simplemente Juana de Lara, (1335-Sevilla, 1359) fue una noble castellana, miembro de la Casa de Lara por ser hija de Juan Núñez, señor de Lara, y de María Díaz de Haro, señora de Vizcaya.

Biografía 
Cuando Juan Núñez de Lara, el padre de Juana, falleció en 1350, los señoríos de Vizcaya y de Lara los heredó su hijo Nuño Díaz de Haro, que falleció en 1352 a la edad de cuatro años.  Sus señoríos y posesiones entonces pasaron a Juana, su hermana mayor, que junto con su otra hermana, Isabel, eran las únicas descendientes de Juan Núñez de Lara. El 15 de octubre de 1353 Juana contrajo matrimonio en Segovia con Tello de Castilla, señor de Aguilar de Campoo y de Castañeda, hijo de Alfonso XI de Castilla y de su amante Leonor de Guzmán. Mientras que viviera Juana, Tello sería señor consorte de Vizcaya y Lara.

Durante la Guerra de los Dos Pedros Juana, que se encontraba en Aguilar de Campoo, fue hecha prisionera en 1358 por su cuñado Pedro I de Castilla y ejecutada en Sevilla en 1359. Al año siguiente, Enrique de Trastámara decidió apoderarse de la ciudad de Nájera, por lo que Pedro I ordenó la muerte de los tres medio-hermanos: el citado Enrique, su gemelo Fadrique y Tello de Castilla.

Solo se cumplió el objetivo con Fadrique, además de a otros nobles rebelados entre 1355 y 1360, como Pedro Ruiz de Villegas, Juan de la Cerda, Fadrique Alfonso de Castilla, Juan de Aragón, Leonor de Guzmán, entre otros.

Entonces Enrique de Trastámara, cuñado de Juana de Lara,  envió sus tropas a Nájera en abril pero fue derrotado y debió refugiarse en Francia, para iniciar así la Primera Guerra Civil Castellana, con la consecuente muerte del rey y la instauración de la Casa de Trastámara en la Corona de Castilla.
 
Tras el asesinato de su esposa Tello de Castilla conservó el señorío de Vizcaya hasta su  muerte en 1370 y en su testamento entregó el señorío de Vizcaya a su hermano Enrique, quedando así incorporado el señorío en la Corona.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 

Señores de Vizcaya
Infantes de Castilla
Casa de la Cerda
Nobles de España del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en España
Españolas del siglo XIV
Fallecidos en Sevilla